Saint-Laurent-des-Bois ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Saint-Laurent-des-Bois (Eure) im Département Eure
 Saint-Laurent-des-Bois (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher